Montecatini Val di Cecina – comune italiano in provincia di Pisa
Montecatini Terme – comune italiano in provincia di Pistoia
Montecatini Val di Nievole (o Montecatini Alto) – frazione di Montecatini Terme in provincia di Pistoia
Montecatini – azienda chimica italiana